Skupinová fáze Hokejové ligy mistrů 2014/2015 byla první fází nově obnovené evropské soutěže. Začala 21. srpna 2014 zápasem mezi Vítkovicemi a Ingolstadtem a skončila 8. října 2014 utkáním mezi Vålerengou a Färjestadem. Celkem 44 týmů bylo rozděleno do jedenácti skupin po čtyřech týmech.

Los 
Los se uskutečnil 21. května 2014 na mistrovství světa v Minsku v Bělorusku. Ještě před začátkem losování, bylo 44 týmů rozděleno do čtyř výkonnostních košů po 11 týmech. Po losování byla každá skupina složena z jednoho týmu z každého koše. Žádné dva týmy z jedné země nemohli být umístěny do stejné skupiny. Pokud by se ale tak stalo, byl tým přiřazen k následující vylosované skupině. Výjimku tvořil tým Bolzano-Bozen Foxes, mistr rakouské soutěže EBEL, jenž byl považovaný za italský klub, takže mohl být ve skupině s rakouským klubem. To se však nakonec nestalo.

Následující kritéria byla použita k hodnocení týmů a lepší tak pozici pro los:
 1. Mistři z šesti zakládajících lig,
 2. Vítězové základní části z šesti zakládajících lig,
 3. Zbývající týmy s A- nebo B-licencí podle umístění v rámci svých lig,
 4. Držitelé divokých karet, podle umístění ve svých ligách.

Týmy 
Níže je uvedeno 44 týmů vylosovaných do základních skupin. Mužstva jsou seskupena podle jejich nasazení v koši, které vzniklo na základě jejich pořadí v světovém žebříčku lig IIHF. Pokud některé týmy skončily na stejném místě ve své lize, byly rovněž seřazeny podle světového žebříčku lig IIHF.

Základní skupiny

Základní skupina A

Tabulka

Zápasy

Základní skupina B

Tabulka

Zápasy

Základní skupina C

Tabulka

Zápasy

Základní skupina D

Tabulka

Zápasy

Základní skupina E

Tabulka

Zápasy

Základní skupina F

Tabulka

Zápasy

Základní skupina G

Tabulka

Zápasy

Základní skupina H

Tabulka

Zápasy

Základní skupina I

Tabulka

Zápasy

Základní skupina J

Tabulka

Zápasy

Základní skupina K

Tabulka

Zápasy

Žebříček týmů na druhých místech 
Kromě jedenácti týmů, které ovládly své skupiny, se do vyřazovacích bojů probojovalo i pět nejlepších mužstev na druhých místech.

Následující kritéria rozhodla o pěti nejlepších týmech na druhých pozicích:
 1. Body
 2. Rozdíl vstřelených a inkasovaných gólů
 3. Vstřelené góly
 4. Konečné postavení v národní lize v sezóně 2013/2014
 5. Žebříček klubů ligy mistrů.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Hokejová liga mistrů – oficiální stránky 

Hokejová liga mistrů
Lední hokej v roce 2014
Lední hokej v roce 2015
Sport v Evropě v roce 2014
Sport v Evropě v roce 2015